Madárfészek, a kosborfélék családjába tartozó növényfaj
 Madárfészek (1996), Mike Nichols filmje
 Madárfészek Stadion, a pekingi olimpia egyik épülete